

Toponymes

Hartland, une ville du Nouveau-Brunswick.

Hartland, une census-designated place située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie.
 Hartland, une ville du Connecticut ;
 Hartland (Lexington, Kentucky), une ville du Kentucky ;
 Hartland, une ville du Maine ;
 Hartland, une ville du Michigan ;
 Hartland, une ville du Minnesota ;
 Hartland, une ville fantôme du Dakota du Nord ;
 Hartland, une ville de l'État de New York ;
 Hartland, une ville du Vermont ;
 Hartland, une ville de Virginie Occidentale ;
 Hartland, une ville du Wisconsin ;
 Hartland, une ville du Wisconsin, dans le comté de Pierce ;
 Hartland, une ville du Wisconsin, dans le comté de Shawano.

Hartland, une ville du Devon.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis